Radvanice può riferirsi a diversi toponimi della Repubblica Ceca:
Radvanice, comune del distretto di Trutnov, nella regione di Hradec Králové
Radvanice, comune del distretto di Přerov, nella regione di Olomouc